Тю́тти Ха́апаса́ари (; ) — финская кёрлингистка.

В составе женской сборной Финляндии участница  (заняли десятое место) и  (заняли шестое место). , призёр .

Достижения 
 : золото (2008).
 : серебро (2008), бронза (2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Suomen Curlinglehti 2007 - Joensuun Curling ry

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу